Sgorlon ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Sgorlon (* 1968), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Carlo Sgorlon (1930–2009), italienischer Schriftsteller